Kreczetowicz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lev Melkhisedekovich Kreczetowicz
 V.I. Kreczetowicz